Маядыковский сельсовет:
 Маядыковский сельсовет — в составе Бирского района Башкортостана.
 Маядыковский сельсовет — в составе Дюртюлинского района Башкортостана.